Parcani, comune della Moldavia nel distretto di Soroca
 Parcani, comune della Moldavia nel distretto di Șoldănești
 Parcani, comune della Moldavia nel distretto di Slobozia in Transnistria